Enrique de Borbón y Borbón-Dos Sicilias (Sevilla, 17 de abril de 1823-Dehesa de Los Carabancheles, cerca de Alcorcón, 12 de marzo de 1870) fue un infante de España y I duque de Sevilla, grande de España. Era el cuarto hijo y tercer varón del infante Francisco de Paula de Borbón y su primera esposa, la princesa Luisa Carlota de Borbón-Dos Sicilias, y fue conocido por sus ideas revolucionarias y progresistas durante el reinado de su prima y cuñada, la reina Isabel II.

Familia 
Enrique era hijo del infante Francisco de Paula de Borbón y su primera esposa, la princesa Luisa Carlota de Borbón-Dos Sicilias, que era al mismo tiempo sobrina de Francisco de Paula. Era nieto por vía paterna del rey Carlos IV de España y de su mujer, la reina María Luisa de Parma. Por vía materna, sus abuelos fueron el rey Francisco I de las Dos Sicilias y de su esposa, la infanta María Isabel de Borbón, hija a su vez de Carlos IV y de María Luisa de Parma. Por lo tanto,  Enrique era nieto y a la vez bisnieto de los reyes de España.

Juventud, política y matrimonio 
Nació en el Real Alcázar de Sevilla, a donde el gobierno liberal había hecho trasladar la corte ante el avance hacia Madrid de los Cien Mil Hijos de San Luis. Por esta circunstancia el rey Fernando VII le concedió el título de duque de Sevilla así como el tratamiento de Infante de España. El joven infante fue bautizado con los nombres de  Enrique María, Fernando, Carlos, Francisco, Luis, Juan, Aniceto y José; fueron sus padrinos su tía materna, la princesa María Carolina, duquesa de Berry, y el hijo de esta, el duque de Burdeos, de quien heredó su nombre de pila. Sus padrinos fueron representados por sus tíos los reyes, María Josefa Amalia y Fernando VII, respectivamente.

En 1833 murió su tío, el rey Fernando VII, y la corte se dividió entre los partidarios de la princesa de Asturias, ahora Isabel II, y los del tío de ambos, el infante Carlos María Isidro de Borbón, fundador de la línea carlista. La tía materna de Enrique, la reina María Cristina de Borbón, viuda de Fernando VII, pasaba a ser regente del reino en nombre de su hija.

El segundo matrimonio de la reina regente con Agustín Fernando Muñoz y Sánchez en 1833 causó desavenencias entre esta y su hermana, la infanta Luisa Carlota, hecho que acabó por desterrar a Luisa Carlota y su familia a París, donde reinaba la tía de ambas, la reina María Amalia, esposa de Luis Felipe I de Francia.

Enrique y sus hermanos fueron educados en la capital francesa, y en el liceo Henri IV conoció a su primo, Antonio de Orleans. Ya en aquel entonces surgió una intensa rivalidad entre ambos que acabaría, como se verá, de forma trágica años después. Enrique pasó una temporada en Bélgica, donde reinaba su tía, la esposa de Leopoldo I de los Belgas. Allí tuvieron noticia de la expulsión de España, en 1840, de la reina regente y su marido.

Por fin pudo volver Enrique a España, y pronto comenzó su carrera militar en Ferrol, donde fue alabado por su excelente conducta. En 1843 fue ascendido a teniente de navío y fue comandante del bergantín Manzanares. En 1845 era ya capitán de fragata, pero aquel año le marcaría por razones ajenas a la milicia naval.

En aquella época se barajaba la posibilidad de casar a Enrique con su prima, la reina Isabel II; no obstante, esta acabó casándose con el afeminado hermano de Enrique, Francisco de Asís, duque de Cádiz, y la hermana menor de la reina, Luisa Fernanda se casó con el duque de Montpensier. En 1844 fallecía su madre, la infanta Luisa Carlota, sin haber podido ver a ninguno de sus hijos casado con la reina de España.

Ofendido por el revés que se le dio, y acusado de haber participado en una revuelta contra la monarquía en Galicia, el infante fue expulsado de España en marzo de 1846, poco antes de la boda de su hermano y la reina, nupcias a las que por cierto no asistió. Enrique se refugió en Bélgica, donde se encontraba su hermana Isabel Fernandina. Por aquella época se barajó su nombre como posible candidato al trono de México, asunto en el que Enrique no pareció interesarse demasiado.

Poco después, con el fin de negociar el asunto mexicano, el infante pudo regresar a España, donde conoció a la dama valenciana Elena María de Castellví y Shelly (Valencia, 16 de octubre de 1821-Madrid, 29 de diciembre de 1863),hija de Antonio de Padua de Castellví y Fernández de Córdoba, XII conde de la Villanueva, X conde de Castellá y VIII conde de Carlet, y de Margarita Shelly de MacCarthy, hermana de  Edmundo Shelly y MacCarthy, Coronel de Infantería y Secretario del Rey Fernando VII. Pronto surgió un idilio entre ambos, pero la oposición de la reina estaba asegurada. El matrimonio, celebrado en secreto en Roma, Estados Pontificios, el 6 de mayo de 1847 no gozó en principio del visto bueno de la reina Isabel II. Una vez regresaron a España la pareja fue expulsada a Bayona, y más tarde se establecieron en Toulouse.

Descendencia 

La pareja tuvo cinco hijos: 
 Enrique Pío de Borbón (Toulouse, 3 de octubre de 1848-Mar Rojo, 12 de julio de 1894), II duque de Sevilla, Grande de España. Tuvo descendencia.
 Luis Enrique Carlos de Borbón y Castellví (Toulouse, 7 de noviembre de 1851-Valencia, 25 de febrero de 1854).
 Francisco de Paula de Borbón y Castellví (de Borbón y Castellví, Borbón y Shelly) (Toulouse, 19 de marzo de 1853-Madrid, 28 de marzo de 1942, fue teniente general, capitán general de las Islas Baleares y diputado en las Cortes. Tuvo descendencia.
 Alberto de Borbón y Castellví (Valencia, 22 de febrero de 1854-Madrid, 21 de enero de 1939), I marqués y luego I duque de Santa Elena, Grande de España. Tuvo descendencia.
 María del Olvido de Borbón y Castellví (Madrid, 28 de noviembre de 1863-ibídem, 14 de abril de 1907). Se casó en Madrid el 19 de diciembre de 1888 con Carlos Fernández-Maquieira y Oyanguren, hijo de Remigio Fernández-Maquieira y de su mujer María de la O de Oyanguren y Squella y hermano de Elvira Fernández-Maquieira y Oyanguren, casada el 12 de octubre de 1866 con Hipólito de Queralt y Bernaldo de Quirós, XII marqués de Albaserrada, X conde de Santa Coloma, IX conde de la Cueva, IX conde de la Ribera. Tuvo descendencia.

Regreso a España 
Desde Francia Enrique se proclamó varias veces revolucionario, y hasta llegó a solicitar afiliarse a la Primera Internacional. Inmediatamente fue despojado de sus títulos, y dejó de ser considerado un infante de España. Mientras tanto, sus hijos iban naciendo sin rango ni título alguno, y en 1849 solicitó el perdón de su prima para poder así volver a España. La familia se estableció en Valladolid en 1851 pero pronto se vieron obligados a regresar a Francia. Más tarde, en 1854 pudieron volver a España, y pasaron a residir a Valencia, donde nació su cuarto hijo y donde poco después murió el segundo, Luis. Enrique recuperó su título ducal, pero no el de infante de España.

Expulsión a Francia 
Poco después el duque de Sevilla volvió a manifestar sus ideas izquierdistas, y fue nuevamente expulsado a Francia. Pudo regresar en 1860, y ascendió al grado de capitán general de la armada, y tres años después fue ascendido a teniente general. Aquel año de 1863 falleció su esposa dando a luz a su quinta hija, y fue enterrada en el madrileño Monasterio de las Descalzas Reales, y no en San Lorenzo de El Escorial por no ser infanta de España.

Entre noviembre de 1864 y enero de 1865, Enrique María de Borbón es desterrado a Santa Cruz de Tenerife, Islas Canarias, donde contraviniendo las órdenes de las autoridades de Madrid fue recibido con honores por las autoridades locales en sus distintas visitas a localidades de la isla como miembro de la casa real. El 29 de enero de 1865 regresa a la península.

Intentó Enrique, en vano, volver a casarse con alguna princesa europea, y pronto empezó a atacar el gobierno de su cuñada. Sus acciones desembocaron en la privación de sus títulos y honores, y fue nuevamente exiliado en 1867. Tras varias cartas de súplicas, pudo volver a España, ya destronada Isabel II, y pronto se intentó hacer con el trono, para lo cual su mayor rival era su enemigo de infancia, Antonio de Orleans, duque de Montpensier.

Fallecimiento 

En 1869 y 1870 publicó varios panfletos y artículos de lo más virulentos contra su primo, el duque de Montpensier. Este le retó a un duelo, que tuvo lugar en un paraje próximo al actual Barrio de La Fortuna, en Leganés, Madrid, el 12 de marzo de 1870. El duelo, en el que se utilizaron pistolas, acabó con la muerte por disparo de Enrique, pero también con las posibilidades del duque de Montpensier de hacerse con el trono español, al que aspiraba tras el derrocamiento de su cuñada, Isabel II. 

La trágica muerte del exinfante causó indignación en las cortes de Europa. Su hijo primogénito, Enrique de Borbón y Castellví, se negó a aceptar las 30.000 pesetas que el duque de Montpensier se ofreció a pagarle por su acto. Enrique, que ya no era infante de España, no pudo ser enterrado en El Escorial, sino que fue enterrado en el cementerio de San Isidro, en Madrid.

Sus hijos fueron adoptados por su hermano, Francisco de Asís de Borbón.

Enrique fue en vida un conocido masón y alcanzó el grado 33 del Rito Escocés Antiguo y Aceptado.

Títulos, órdenes y empleos

Títulos 

 17 de abril - 28 de noviembre de 1823: Excelentísimo Señor Duque de Sevilla.
28 de noviembre de 1823 - 13 de mayo de 1848: Su Alteza Real el Serenísimo Señor Infante don Enrique María de Borbón, duque de Sevilla.
 13 de mayo de 1848 - 26 de diciembre de 1855: Don Enrique de Borbón, duque de Sevilla.
 26 de diciembre de 1855 - 9 de marzo de 1867: Su Alteza Real el Serenísimo Señor Infante don Enrique María de Borbón, duque de Sevilla.
 9 de marzo de 1867 - 12 de marzo de 1870: Don Enrique María de Borbón, duque de Sevilla.

Órdenes 

 18 de abril de 1823: Caballero de la Orden del Toisón de Oro.
18 de abril de 1823: Caballero gran cruz de la Orden de Carlos III.
27 de enero de 1824: Caballero gran cruz de la Orden de Isabel la Católica.

Extranjeras 

 Caballero gran cruz de la Orden de San Fernando y del Mérito. (Reino de las Dos Sicilias)
 1866: Caballero de la Orden de San Huberto. (Reino de Baviera)

Empleos

Armada Española 

 Teniente general.
 Jefe de escuadra.
 22 de diciembre de 1843: Teniente de navío.
 13 de enero de  1844: Comandante del bergantín Manzanares.

Ancestros

Bibliografía 

, María Teresa: El infante Don Enrique de Borbón y su participación en la política española del siglo XIX. Tesis doctoral presentada en la Universidad Complutense de Madrid, 1983.
, José Carlos: Montpensier. Biografía de una obsesión. ISBN 978-84-16-39200-1 Editorial Almuzara, Córdoba,2015.
 , Ricardo: Los Desconocidos Infantes de España. Thassalia, 1996.
, Ricardo: Nobleza Obliga. La Esfera de Los Libros, 2006. ISBN 84-9734-467-7.
 "El príncipe que revolucionó Galicia", artículo en La Opinión de A Coruña, 4 de marzo de 2012.

Referencias

Enlaces externos 

Caballeros de la Orden del Toisón de Oro (Rama española)
Casa de Borbón en España
Duques de Sevilla
Fallecidos por duelo
Grandeza de España
Infantes de España del siglo XIX
Masones de España
Nobles de la provincia de Sevilla
Nobles de Sevilla
Caballeros grandes cruces de la Real Orden de San Fernando del Mérito
Caballeros de la Orden de San Huberto
Infantes de España de gracia
Infantes de España (Casa de Borbón)
Caballeros grandes cruces de la Orden de Carlos III
Nacidos en Sevilla
Sepultados en el cementerio de San Isidro